Мванавіна II, Мванавіна II (*д/н — 1879) — мбуму ва літунга (володар) держави Бароце в 1876—1878 роках.
 Мванавіна I (*д/н — бл. 1812) — літунга (володар) держави Бароце.